Jan Voorhoeve (surinamist), Nederlands linguïst (1923-1983)
 Jan Voorhoeve (burgemeester), burgemeester van Everdingen en Hagestein (1901-1990)